Damon puede referirse a:

Mitología 

 Damón, el jefe de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa.
 Damón (hijo de Euctemón), un ateniense, hijo de Euctemón, que proporcionó barcos a los jonios para su expedición a Asia.
 Damón (hijo de Fintias), un hijo de Fintias que rescató a sus padres de las llamas cuando el monte Etna estalló en erupción.
 Damón de Atenas, filósofo pitagórico, maestro de música de Sócrates y de Pericles.